Boufflers-Remiencourt ist der Familienname folgender Personen:

 Charles François de Boufflers-Remiencourt (1680–1743), französischer Adliger und Militär
 Charles Marc Jean de Boufflers-Remiencourt, französischer Adliger und Militär
 Louis François de Boufflers-Remiencourt (1714–1752), französischer Adliger und Militär